Натуральне число 1218
 1218 рік до нашої ери
 1218 рік нашої ери